Кароліна Гессен-Гомбурзька (1771–1854) — донька ландграфа Гессен-Гомбургу Фрідріха V та принцеси Гессен-Дарштадтської Кароліни, дружина князя Шварцбург-Рудольштадту Людвіга Фрідріха II.
 Кароліна Гессен-Гомбурзька (1819—1872) — донька ланграфа Гессен-Гомбургу Густава та принцеси Ангальт-Дессау Луїзи, дружина князя Ройсс-Ґряйца Генріха XX.